Banco de Oro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Playa Banco de Oro, ort, Oaxaca, Santiago Pinotepa Nacional, 
 Banco de Oro, Guerrero, ort, Azoyú, 

Robotskapade Mexikoförgreningar